Si parte alle sei (Deadline at Dawn) – romanzo di William Irish del 1944
Il nome dell'amore (Deadline at Dawn) – film del 1946 diretto da Harold Clurman